Валі-Аср (вулиця) (‎‎) — найголовніша і найдовша вулиця в Ірані (Тегеран) і на всьому Близькому Сході.
 Автоматизована система розрахунків (АСР)
 Аср — мусульманська післяполуднева молитва.